Пауль Функ (; , Вена — , Вена) — австрийский математик и механик, последователь Давида Гильберта, член Венской академии наук. Значительную часть своей научной деятельности он посвятил теории поверхностей и математическому анализу.

Пауль Функ получил образование в университетах Вены и Тюбингена, в 1911 году он окончил Гёттингенский университет. В 1915 году он защитил диссертацию и получил должность приват-доцента Карлова университета города Прага, где работал до 1939 года (с 1927 года профессор). После оккупации Чехословакии в силу еврейского происхождения был отстранён от работы и в 1944 году депортирован в гетто концентрационного лагеря Терезиенштадт, где находился до освобождения лагеря.

Его достижения связаны с теорией линейных дифференциальных уравнений в приложении к задачам строительной механики. Кроме этого Пауль Функ занимался теорией шаровых функций, преобразованием Лапласа в теории ошибок, а также — теорией устойчивости упругого тела и систем тел.
Выполнил несколько переводов писем Региомонтанa.

Примечания 

Математики Австрии
Математики Чехословакии
Математики по алфавиту
Механики по алфавиту
Заключённые концлагеря Терезин
Выжившие в Холокосте